Mahazoarivo (Amoron'i Mania), een plaats en gemeente in Madagaskar, in de regio Amoron'i Mania
Mahazoarivo (Atsimo-Atsinanana), een plaats en gemeente in Madagaskar, in de regio Atsimo-Atsinanana
Mahazoarivo (Haute Matsiatra), een plaats en gemeente in Madagaskar, in de regio Haute Matsiatra
Mahazoarivo (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in Madagaskar, in de regio Vatovavy-Fitovinany